Дайкстра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дайкстра, Джон (род. 1947) — американский постановщик спецэффектов.
 Дайкстра, Триша (род. 1972) — австралийская баскетболистка.
 Дайкстра, Эндрю (род. 1986) — американский футболист, вратарь.